Geagea ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Geagea (1924–1985), libanesischer Skirennläufer
 Samir Geagea (* 1952), libanesischer Politiker und Milizenführer im libanesischen Bürgerkrieg
 Sethrida Geagea (* 1967), libanesische Politikerin